Szosznovkai járás – közigazgatási egység Oroszország Cseljabinszki területén
 Szosznovkai járás – közigazgatási egység Oroszország Tambovi területén